Henk Eising (1959), Nederlands voetbalbestuurder, politicus en ondernemer
 Reimer Eising alias Kettel (1982), Nederlandse muzikant, dj en producer
 Tijmen Eising (1991), Nederlandse wielrenner en ex-veldrijder